Марина Александровна Друзь (род. , ) — финансист, игрок телевизионного игрового шоу «Что? Где? Когда?». Дочь Александра Друзя, младшая сестра Инны Друзь.

Биография 
Младшая дочь известного знатока Александра Друзя.

Окончила Санкт-Петербургский физико-математический лицей № 239. Победительница всероссийской Олимпиады по литературе. Училась в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов (СПБГУЭФ), затем пошла в аспирантуру Университета Итальянской Швейцарии в Лугано. В 2009 году занималась исследованиями в области корпоративных финансов в Гарварде. С 2010 по 2012 год Марина работала в Boston Consulting Group. С 2012 года она работает в стратегическом отделе международной корпорации Flextronics.

Личная жизнь 
 Муж — Вениамин Моргенштерн (род. 23 июня 1982). Свадьба состоялась 6 августа 2010 года в г. Пушкине.
 Дочери — Энсли (родилась 5 мая 2014 года) и Рони (2016 год).

Участие в играх «Что? Где? Когда?» 
В восемь лет впервые села за игровой стол на одном из фестивалей интеллектуальных игр в Висагинасе (Литва).

В зимней серии 2000 года впервые провела в телеклубе «Что? Где? Когда?» игру в составе команды детей знатоков и вместе с Митей Ерёминым получила «Хрустальную сову».

В спортивном ЧГК — запасной игрок Команды Александра Друзя, в составе которой стала в 2002 году чемпионкой мира.

Примечания

Ссылки 
 Марина Друзь на сайте продюсерской компании «Игра-ТВ»

Игроки России
Выпускники Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Игроки «Что? Где? Когда?»